Capella de Sant Miquel d'Ordeig, a Osona
 Capella de Sant Miquel de Castellruf, al Vallès Oriental 
 Capella de Sant Miquel d'Aguilar, al Bages